De zevende etappe van de Ronde van Frankrijk 2010 werd verreden op zaterdag 10 juli 2010 over een afstand van 165,5 kilometer van Tournus naar Station des Rousses. Het was een heuvelrit met drie cols van de tweede categorie, twee van de derde en een van de vierde.

Verloop

Bergsprints

Tussensprints

Rituitslag

Strijdlustigste renner

Algemeen klassement

Nevenklassementen

Puntenklassement

Bergklassement

Jongerenklassement

Ploegenklassement

Opgaves
  Juan José Oroz (Euskaltel-Euskadi) (niet gestart)
  Stijn Vandenbergh (Team Katjoesja) (buiten tijd)

Externe links 
 De route van de 7e etappe in Google Maps en Google Earth

07
Sportevenement in Bourgogne-Franche-Comté
Sport in Jura (departement)